Datschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Datschne (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak, siehe Datschne (Sudak)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Datschne (Smijiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Datschne (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Datschne (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Datschne (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Datschne (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Datschne (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Datschne (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Datschne (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa, siehe Datschne (Odessa)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Datschne (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Datschne (Kiwerzi)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Datschne (Bachmut)

siehe auch: Datschnoje

uk:Дачне